« Directrice » est le féminin de « directeur » ;
 en mathématiques, une directrice est une ligne utilisée pour définir des courbes ou des surfaces ;
 Directrice (2021) est une série télévisée.